

Geografia 
 Nar – circoscrizione della Tanzania

Sigle 
 Nuclei Armati Rivoluzionari

Codici 
 NAR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nare (Colombia)
 nar – codice ISO 639-3 della lingua iguta
 NAR – codice ISO 3166-2:CO del Dipartimento di Nariño (Colombia)

Musica 
 NAR International – etichetta discografica

Altro 
 Classe NAR – tipologia di astronavi della Flotta Stellare di Star Trek